Manuel Machado Ruiz (Sevilla, 1874 – Madrid, 1947), poeta i dramaturg espanyol germà d'Antonio Machado.
 Manuel Machado (músic) (Lisboa, segle XVII), músic portuguès.
 Manuel Machado (entrenador) (nascut el 1955), entrenador de futbol portuguès.